Zdeněk Kolář e Jiří Lehečka erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare. 

In finale Henri Squire e Jan-Lennard Struff hanno sconfitto Jonathan Eysseric e Albano Olivetti con il punteggio di 6-4, 6-7(5-7), [10-7].

Teste di serie 

  Denys Molčanov /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinale)
  Jonny O'Mara /  Philipp Oswald (quarti di finale)

  Jonathan Eysseric /  Albano Olivetti (finale) 
  Roman Jebavý /  Adam Pavlásek (primo turno)

Wildcard 

  Andrea Vavassori /  Matteo Vavassori (quarti di finale)

  Davide Baccalà /  Simone Puleo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis di Bergamo 2022